Bogdan Andone – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Florin Andone – calciatore rumeno
 Ioan Andone – allenatore di calcio ed ex calciatore romeno